

Miejscowości w Kazachstanie 
 Antonowka – wieś w obwodzie akmolskim.
 Antonowka – wieś w obwodzie kostanajskim.

Miejscowości na Rosji 
 Antonowka – osada (деревня) w obwodzie leningradzkim.

Zobacz też 
 Antonówka
 Antoniówka